Smolnik (Dobrova-Polhov Gradec)
 Smolnik (powiat Bieszczadzki)
 Smolnik (powiat Sanocki)
Smolnik (Ruše)